Rudziska – wieś w województwie warmińsko-mazurskim
 Rudziska – osada leśna w województwie warmińsko-mazurskim
 Rudziska –  zamknięty przystanek osobowy na linii kolejowej nr 262

Zobacz też 
 Rudziska Pasymskie